Robert Ruffi, (1542-1634), premier archivaire de la ville de Marseille.
 Antoine de Ruffi, (1607-1589), historien, petit-fils du précédent.
 Louis Antoine de Ruffi, (1657-1724), historien, fils du précédent.